Malien Première Division (2010) była 43. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Mali. Tytułu nie obroniła drużyna Djoliba AC Bamako. Nowym mistrzem Mali został zespół Stade Malien.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Malien Première Division

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Mali
2010 w piłce nożnej
2010 w Afryce